Астаев — фамилия.

Известные носители
 Астаев, Ертаргын Какимбекович (род. 1950) — казахстанский государственный деятель, аким города Тараз, депутат Сената Парламента Республики Казахстан.
 Астаев, Павел Иванович (1887—1971) — Герой Социалистического Труда.